Väätsa se poate referi la:

Diviziuni administrative
Väätsa, comună (vald) în Județul Järva, Estonia

Localități
Väätsa, reședința comunei Väätsa